Alex Alselo (* 15. Januar 2000 in Aleppo, Syrien) ist ein deutscher Profiboxer im Weltergewicht.

Karriere 
Alselo begann seine Karriere am 5. Dezember 2018. Entdeckt wurde der Profiboxer von Jürgen Lutz, Gründer des Bulldog-Gym in Karlsruhe. 

Von 33 Amateurkämpfen, gewann der damalige Amateurboxer 30 Kämpfe.  

Am 30.01.2022, gab Alex Alselo sein Debüt als Profi-Boxer.  

Am 29.10.22 gewann Alex Alselo seinen ersten  Pro League Champion Gürtel.

Kampfstatistik

Einzelnachweise 

Boxer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 2000
Mann